Vllahina (alb. Vllahinë lub Vllahina) – miejscowość w południowo-zachodniej części Albanii, w okręgu Wlora, w obwodzie o tej samej nazwie.

Miejscowości w Albanii